Петрополис:
 Петрополис — муниципалитет в Бразилии.
 Петрополис — русское издательство А. С. Кагана, работавшее с 1918 года до 1924 года в Петрограде, с 1922 года до 1933 года в Берлине и с 1933 года — в Брюсселе.

См. также 
 Петрополь